Lagoa Negra, (dt. ‚Schwarzer See‘) ist der Name folgender Seen:

 Lagoa Negra (Terceira), See auf Terceira, Azoren, Portugal
 Lagoa Negra (Pico), See in Lajes do Pico auf  Pico, Azoren, Portugal
 Lagoa Negra (Rio Grande do Sul), See in Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasilien